Il doppio  del BMW Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Oliver Marach e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato. Marach ha preso parte al Serbia Open 2011.

Simone Bolelli e Horacio Zeballos hanno sconfitto in finale Andreas Beck e Christopher Kas per 7-63, 6-4.

Teste di serie

  Michal Mertiňák /  Wesley Moodie (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj /  Michail Južnyj (primo turno)

  Robin Haase /  Łukasz Kubot (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BMW Open 2011
ATP World Tour 2011